Самургашев — фамилия; имеет женскую форму Самургашева.
 Самургашев, Альберт Вартересович — Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.
 Самургашев, Вартерес Вартересович (род. 1979) — российский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России.
 Самургашев, Вартерес Семёнович — Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.
 Самургашев, Рафаэль Вартересович (род. 1963) — советский и армянский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата СССР.
 Самургашев, Семён Вартересович — Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.